Vestre Kirkegård kan syfta på:

Vestre Kirkegård, Herning, kyrkogård i Herning
Vestre Kirkegård, Köpenhamn, kyrkogård i Köpenhamn
Vestre Kirkegård, Silkeborg, kyrkogård i Silkeborg
Vestre Kirkegård, Århus, kyrkogård i Århus